2004 FH — астероид, сближающийся с Землёй и Венерой.

Впервые обнаружен 16 марта 2004 года астрономами из Лаборатории поиска околоземных астероидов имени Линкольна (совместный проект Военно-воздушных сил США, НАСА и лаборатории Линкольна Минобороны США), расположенной близ Сокорро (Нью-Мексико).

18 марта 2004 года астероид диаметром ок. 30 метров прошёл всего 43 тыс. км над земной поверхностью. Это был 11-й самый близкий подход к Земле, зарегистрированный по состоянию на 21 ноября 2008 года (см. :en:List of asteroid close approaches to Earth).

Теоретически, минимальное сближение составляет 0,00000206111 а. е. или 308 км, то есть 6063 км под поверхностью Земли. При таком сближении войдёт в атмосферу под углом 87,23° и может даже достигнуть поверхности, однако, из-за небольших размеров (от 20 до 40 м) в основном безвреден.

Сближения

См. также 
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли
 Список выделяющихся астероидов

Ссылки 
 2004 FH // НАСА

Астероиды, пересекающие орбиту Земли
Атоны (астероиды)
Астероиды, открытые в 2004 году
Астероиды, открытые в рамках проекта LINEAR